Molekulska formula -{C14H12ClNO2}- se može odnositi na:

 Cikletanin
 Tolfenaminska kiselina